Fenomenon – norweska grupa muzyczna założona w 2000 roku.

Utwory "Pacific Memories" i "Picturebook" z płyty "Pacific Memories: The Early Tapes" znalazły się w soundtracku gry komputerowej Beach Life.

Członkowie 
 Håvard Rosenberg - klawisze
 Kjetil Ingebretsen - wokal
 Ruben Dalen - perkusja

Dyskografia

Albumy 
 Hourglass (2004), Beatservice Records
 In Stereo (2005), Beatservice Records
 Pacific Memories: The Early Tapes (2006), Beatservice Records
 Fenomenon (2011), Beatservice Records

EP 
 Pacific Memories EP (2000), Nuphonic
 visjon.nord EP (2002), Nuphonic
 Lucy Said (2003), Hi Fi Terapi
 Time (2004), Beatservice Records
 Trouble Takes Flight (2004), Beatservice Records
 Slow Steady (2005), Beatservice Records

Single 
 Ambitious Man (2011), Beatservice Records

Norweskie zespoły synthpopowe